Tasker är ett datorprogram som spelar in musrörelser/mustryck och tangentbordsknapptryck och spelar sedan upp dem. Man kan själv välja hur snabbt den ska spela upp det och hur många gånger den ska spela upp dem. Tasker används mestadels i textbaserade onlinespel.

Datorprogram